Saphirus (lateinisch für „Safir, Saphir-Edelstein“) steht oder stand für:
 Lasurstein und andere blaue Mineralien
 Korund
 Safir